Zurbriggen ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Zurbriggen (* 1986), Schweizer Komponist
 Bernadette Zurbriggen (* 1956), Schweizer Skirennläuferin
 Elia Zurbriggen (* 1990), Schweizer Skirennläufer
 Gustavo Gabriel Zurbriggen (* 1963), argentinischer Bischof
 Hans Zurbriggen (1920–1950), Schweizer Skispringer
 Heidi Zurbriggen (* 1967), Schweizer Skirennläuferin
 Heinrich Zurbriggen (1918–1982), Schweizer Offizier und Skisportler
 Laura Zurbriggen (* 1995), Schweizer Moderatorin und Model
 Matthias Zurbriggen (1856–1917), schweizerisch-italienischer Bergsteiger
 Peter Zurbriggen (1943–2022), Schweizer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Pirmin Zurbriggen (* 1963), Schweizer Skirennläufer
 Robert Zurbriggen (1917–1952), Schweizer Offizier und Skisportler
 Roger Zurbriggen (* 1966), Schweizer Geologe und Politiker (CVP)
 Silvan Zurbriggen (* 1981), Schweizer Skirennläufer
 Werner Zurbriggen (1931–1980), Schweizer Kunstmaler und Grafiker

Siehe auch:
 Zurbrüggen